Ашага-Яракский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения сельсовет Ашага-Яракский в Хивском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Ашага-Ярак.

Население

Состав

Примечания 

Муниципальные образования Хивского района
Сельские поселения Дагестана